De Gambrinus liga 1998/99 was het zesde seizoen van het Tsjechisch nationaal voetbalkampioenschap. Het ging van start op 2 augustus 1998 en eindigde op 30 mei 1999.

Stand 

1 AC Sparta Praag was in dit seizoen de titelverdediger. 
2 FK Chmel Blšany en FC Karviná waren in dit seizoen nieuwkomers, zij speelden in het voorgaande seizoen niet op het hoogste niveau van het Tsjechische voetbal. 
3 SK Slavia Praag was de winnaar van de Tsjechische beker van dit seizoen.

Topscorers 

18 doelpunten
  Horst Siegl (AC Sparta Praag)
13 doelpunten
  Pavel Verbíř (FK Teplice)
12 doelpunten
  Robert Vágner (SK Slavia Praag)
11 doelpunten
  František Koubek (SK Hradec Králové)
  Vratislav Lokvenc (AC Sparta Praag)
  Vítězslav Tuma (FC Petra Drnovice)
10 doelpunten
  Luděk Zelenka (FK Viktoria Žižkov 9 / SK Slavia Praag 1)
9 doelpunten
  Tomáš Došek (FC Viktoria Pilsen)
  Marek Heinz (SK Sigma Olomouc)
  Roman Hogen (FK Chmel Blšany)
  Radim Holub (FK Jablonec 97)
  Lazzaro Liunni (FC Slovan Liberec)
  Milan Pacanda (FC Boby Brno)
  Radomír Prasek (SFC Opava)
  Milan Seman (FC Dukla Příbram)

Tsjechie 1
1999